Мерику́р-сюр-Сомм, Мерікур-сюр-Сомм () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на північ від Парижа, 27 км на схід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2017 року Мерикур-сюр-Сомм і Етінам було об'єднано в новий муніципалітет Етінам-Мерикур.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 209,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мерикур-сюр-Сомм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма